Ешпіріту-Санту (, «Святий Дух») — португальська власна назва.

Топоніми

Ешпіріту-Санту (Мертола) — парафія.
 Ешпіріту-Санту (Ніза) — парафія.